Il doppio del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Prime Cup Aberto de São Paulo 2004, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2004, è stato vinto da Ramón Delgado e André Sá (tds n. 4). In finale hanno sconfitto Franco Ferreiro e Marcelo Melo con il punteggio di 7-5, 7-65.

Teste di Serie

  Mariano Delfino /  Sergio Roitman (quarti di finale)
  Federico Browne /  Juan Pablo Guzmán (primo turno)

  Ricardo Mello /  Alexandre Simoni (semifinali)
  Ramón Delgado /  André Sá (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2004